Diversion (von spätlateinisch diversio „Ablenkung, Abschweifung“) steht für:

 eine spezielle Reaktionsmöglichkeit im Jugendstrafrecht, siehe Diversion (Deutschland)
 eine spezielle Reaktionsmöglichkeit im Strafrecht, siehe Diversion (Österreich)
 ein Kampfbegriff gegen Andersdenkende im Realsozialismus, siehe Politisch-ideologische Diversion
 Diversion, eine Modellreihe von Yamaha, siehe Yamaha XJ
 Diversion Hills, Felsvorsprünge im Viktorialand, Antarktika

im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Diversion Dam and Deer Flat Embankments, in Boise, Idaho, ID-Nr. 76000666
 Diversion Tunnel, in Seward, Alaska, ID-Nr. 77001577

Siehe auch: